Di seguito una lista di asteroidi dal numero 213001 al 214000 con data di scoperta e scopritore.

213001-213100 

|-
| 213001 - ||  || 2 marzo 1981 || Bus, S. J.
|-
| 213002 - ||  || 22 agosto 1982 || Lowe, A.
|-
| 213003 - ||  || 1 marzo 1992 || UESAC
|-
| 213004 - ||  || 26 settembre 1992 || Spacewatch
|-
| 213005 - || 1993 RC || 11 settembre 1993 || Vagnozzi, A.
|-
| 213006 - ||  || 28 settembre 1994 || Spacewatch
|-
| 213007 - ||  || 29 gennaio 1995 || Spacewatch
|-
| 213008 - ||  || 24 febbraio 1995 || McNaught, R. H.
|-
| 213009 - ||  || 27 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 213010 - ||  || 22 luglio 1995 || Spacewatch
|-
| 213011 - ||  || 22 luglio 1995 || Spacewatch
|-
| 213012 - ||  || 18 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 213013 - ||  || 19 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 213014 - ||  || 25 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 213015 - ||  || 26 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 213016 - ||  || 26 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 213017 - ||  || 22 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 213018 - ||  || 17 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 213019 - ||  || 17 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 213020 - ||  || 28 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 213021 - ||  || 14 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 213022 - ||  || 15 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 213023 - ||  || 17 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 213024 - ||  || 17 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 213025 - ||  || 19 marzo 1996 || Spacewatch
|-
| 213026 - ||  || 17 aprile 1996 || Spacewatch
|-
| 213027 - ||  || 2 novembre 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 213028 - ||  || 3 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 213029 - ||  || 31 gennaio 1997 || Spacewatch
|-
| 213030 - ||  || 2 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 213031 - || 1997 OB || 25 luglio 1997 || ODAS
|-
| 213032 - ||  || 3 ottobre 1997 || ODAS
|-
| 213033 - ||  || 23 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 213034 - ||  || 23 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 213035 - ||  || 23 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 213036 - ||  || 29 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 213037 - ||  || 20 marzo 1998 || Spacewatch
|-
| 213038 - ||  || 22 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 213039 - ||  || 2 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 213040 - ||  || 19 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 213041 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 213042 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 213043 - ||  || 24 maggio 1998 || Spacewatch
|-
| 213044 - ||  || 26 luglio 1998 || Elst, E. W.
|-
| 213045 - ||  || 26 luglio 1998 || Spacewatch
|-
| 213046 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 213047 - ||  || 21 settembre 1998 || Elst, E. W.
|-
| 213048 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 213049 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 213050 - ||  || 12 ottobre 1998 || Šarounová, L.
|-
| 213051 - ||  || 19 ottobre 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 213052 - || 1998 VV || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 213053 - ||  || 24 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 213054 - ||  || 9 gennaio 1999 || Spacewatch
|-
| 213055 - ||  || 14 gennaio 1999 || Spacewatch
|-
| 213056 - ||  || 13 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 213057 - ||  || 12 luglio 1999 || LINEAR
|-
| 213058 - ||  || 3 settembre 1999 || Spacewatch
|-
| 213059 - ||  || 14 settembre 1999 || Pravec, P., Kušnirák, P.
|-
| 213060 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 213061 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 213062 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 213063 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 213064 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 213065 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 213066 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 213067 - ||  || 30 settembre 1999 || CSS
|-
| 213068 - ||  || 30 settembre 1999 || Spacewatch
|-
| 213069 - ||  || 4 ottobre 1999 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 213070 - ||  || 4 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 213071 - ||  || 4 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 213072 - ||  || 11 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 213073 - ||  || 2 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 213074 - ||  || 2 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 213075 - ||  || 2 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 213076 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 213077 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 213078 - ||  || 6 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 213079 - ||  || 6 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 213080 - ||  || 6 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 213081 - ||  || 6 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 213082 - ||  || 6 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 213083 - ||  || 9 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 213084 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 213085 - ||  || 15 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 213086 - ||  || 3 ottobre 1999 || LONEOS
|-
| 213087 - ||  || 5 ottobre 1999 || LONEOS
|-
| 213088 - ||  || 8 ottobre 1999 || CSS
|-
| 213089 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 213090 - ||  || 9 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 213091 - ||  || 2 ottobre 1999 || CSS
|-
| 213092 - ||  || 30 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 213093 - ||  || 29 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 213094 - ||  || 2 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 213095 - ||  || 1 novembre 1999 || CSS
|-
| 213096 - ||  || 3 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 213097 - ||  || 9 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 213098 - ||  || 4 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 213099 - ||  || 6 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 213100 - ||  || 14 novembre 1999 || LINEAR
|}

213101-213200 

|-
| 213101 - ||  || 3 novembre 1999 || CSS
|-
| 213102 - ||  || 29 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 213103 - ||  || 4 dicembre 1999 || CSS
|-
| 213104 - ||  || 6 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 213105 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 213106 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 213107 - ||  || 7 dicembre 1999 || CSS
|-
| 213108 - ||  || 7 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 213109 - ||  || 10 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 213110 - ||  || 31 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 213111 - ||  || 2 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 213112 - ||  || 3 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 213113 - ||  || 4 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 213114 - ||  || 4 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 213115 - ||  || 5 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 213116 - ||  || 6 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 213117 - ||  || 7 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 213118 - ||  || 7 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 213119 - ||  || 8 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 213120 - ||  || 27 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 213121 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 213122 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 213123 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 213124 - ||  || 7 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 213125 - ||  || 8 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 213126 - ||  || 1 febbraio 2000 || CSS
|-
| 213127 - ||  || 28 febbraio 2000 || Cooney Jr., W. R.
|-
| 213128 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 213129 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 213130 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 213131 - ||  || 28 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 213132 - ||  || 8 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 213133 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 213134 - ||  || 8 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 213135 - ||  || 6 marzo 2000 || NEAT
|-
| 213136 - ||  || 1 marzo 2000 || CSS
|-
| 213137 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 213138 - ||  || 27 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 213139 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 213140 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 213141 - ||  || 6 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 213142 - ||  || 25 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 213143 - ||  || 24 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 213144 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 213145 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 213146 - ||  || 25 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 213147 - ||  || 4 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 213148 - ||  || 2 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 213149 - ||  || 2 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 213150 - ||  || 27 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 213151 - ||  || 25 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 213152 - ||  || 5 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 213153 - ||  || 29 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 213154 - ||  || 4 agosto 2000 || NEAT
|-
| 213155 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 213156 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 213157 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 213158 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 213159 - ||  || 28 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 213160 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 213161 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 213162 - ||  || 3 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 213163 - ||  || 2 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 213164 - ||  || 3 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 213165 - ||  || 3 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 213166 - || 2000 SM || 19 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 213167 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 213168 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 213169 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 213170 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 213171 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 213172 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 213173 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 213174 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 213175 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 213176 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 213177 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 213178 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 213179 - ||  || 25 settembre 2000 || NEAT
|-
| 213180 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 213181 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 213182 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 213183 - ||  || 26 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 213184 - ||  || 26 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 213185 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 213186 - ||  || 27 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 213187 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 213188 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 213189 - ||  || 26 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 213190 - ||  || 30 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 213191 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 213192 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 213193 - ||  || 28 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 213194 - ||  || 30 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 213195 - ||  || 30 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 213196 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 213197 - ||  || 20 settembre 2000 || Buie, M. W.
|-
| 213198 - ||  || 30 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 213199 - ||  || 28 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 213200 - ||  || 21 settembre 2000 || LONEOS
|}

213201-213300 

|-
| 213201 - ||  || 23 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 213202 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 213203 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 213204 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 213205 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 213206 - ||  || 6 ottobre 2000 || LONEOS
|-
| 213207 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 213208 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 213209 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 213210 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 213211 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 213212 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 213213 - ||  || 31 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 213214 - ||  || 31 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 213215 - ||  || 31 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 213216 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 213217 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 213218 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 213219 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 213220 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 213221 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 213222 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 213223 - ||  || 20 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 213224 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 213225 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 213226 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 213227 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 213228 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 213229 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 213230 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 213231 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 213232 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 213233 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 213234 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 213235 - ||  || 27 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 213236 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 213237 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 213238 - ||  || 19 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 213239 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 213240 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 213241 - || 2001 AL || 1 gennaio 2001 || Spacewatch
|-
| 213242 - ||  || 21 gennaio 2001 || Kobayashi, T.
|-
| 213243 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 213244 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 213245 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 213246 - ||  || 26 gennaio 2001 || Kušnirák, P., Pravec, P.
|-
| 213247 - ||  || 17 gennaio 2001 || NEAT
|-
| 213248 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 213249 - ||  || 1 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 213250 - ||  || 14 febbraio 2001 || Crni Vrh
|-
| 213251 - ||  || 15 febbraio 2001 || Pravec, P., Šarounová, L.
|-
| 213252 - ||  || 16 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 213253 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 213254 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 213255 Kimiyayui ||  || 15 marzo 2001 || Nakamura, A.
|-
| 213256 - ||  || 15 marzo 2001 || NEAT
|-
| 213257 - ||  || 15 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 213258 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 213259 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 213260 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 213261 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 213262 - ||  || 24 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 213263 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 213264 - ||  || 26 marzo 2001 || NEAT
|-
| 213265 - ||  || 14 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 213266 - ||  || 23 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 213267 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 213268 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 213269 Angelbarbero ||  || 20 giugno 2001 || Calar Alto
|-
| 213270 - || 2001 NM || 9 luglio 2001 || NEAT
|-
| 213271 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 213272 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 213273 - ||  || 9 luglio 2001 || NEAT
|-
| 213274 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 213275 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 213276 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 213277 - ||  || 27 luglio 2001 || NEAT
|-
| 213278 - ||  || 25 luglio 2001 || Spacewatch
|-
| 213279 - ||  || 22 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 213280 - ||  || 8 agosto 2001 || NEAT
|-
| 213281 - ||  || 9 agosto 2001 || NEAT
|-
| 213282 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 213283 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 213284 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 213285 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 213286 - ||  || 17 agosto 2001 || NEAT
|-
| 213287 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 213288 - ||  || 22 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 213289 - ||  || 21 agosto 2001 || NEAT
|-
| 213290 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 213291 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 213292 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 213293 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 213294 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 213295 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 213296 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 213297 - ||  || 24 agosto 2001 || NEAT
|-
| 213298 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 213299 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 213300 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|}

213301-213400 

|-
| 213301 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 213302 - ||  || 27 agosto 2001 || NEAT
|-
| 213303 - ||  || 27 agosto 2001 || NEAT
|-
| 213304 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 213305 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 213306 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 213307 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 213308 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 213309 - ||  || 15 settembre 2001 || NEAT
|-
| 213310 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 213311 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 213312 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 213313 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 213314 - ||  || 19 settembre 2001 || Juels, C. W., Holvorcem, P. R.
|-
| 213315 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 213316 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 213317 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 213318 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 213319 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 213320 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 213321 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 213322 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 213323 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 213324 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 213325 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 213326 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 213327 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 213328 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 213329 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 213330 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 213331 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 213332 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 213333 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 213334 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 213335 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 213336 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 213337 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 213338 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 213339 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 213340 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 213341 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 213342 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 213343 - ||  || 20 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 213344 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 213345 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 213346 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 213347 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 213348 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 213349 - ||  || 18 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 213350 - ||  || 18 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 213351 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 213352 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 213353 - ||  || 6 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 213354 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 213355 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 213356 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 213357 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 213358 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 213359 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 213360 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 213361 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 213362 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 213363 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 213364 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 213365 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 213366 - ||  || 14 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 213367 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 213368 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 213369 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 213370 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 213371 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 213372 - ||  || 14 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 213373 - ||  || 15 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 213374 - ||  || 14 ottobre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 213375 - ||  || 14 ottobre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 213376 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 213377 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 213378 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 213379 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 213380 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 213381 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 213382 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 213383 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 213384 - ||  || 20 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 213385 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 213386 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 213387 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 213388 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 213389 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 213390 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 213391 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 213392 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 213393 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 213394 - ||  || 17 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 213395 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 213396 - ||  || 19 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 213397 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 213398 - ||  || 28 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 213399 - ||  || 25 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 213400 - ||  || 9 novembre 2001 || Spacewatch
|}

213401-213500 

|-
| 213401 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 213402 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 213403 - || 2001 WT || 16 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 213404 - ||  || 16 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 213405 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 213406 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 213407 - ||  || 17 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 213408 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 213409 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 213410 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 213411 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 213412 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 213413 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 213414 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 213415 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 213416 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 213417 - ||  || 7 dicembre 2001 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 213418 - ||  || 10 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 213419 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 213420 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 213421 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 213422 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 213423 - ||  || 14 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 213424 - ||  || 13 dicembre 2001 || Boffin, H. M. J.
|-
| 213425 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 213426 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 213427 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 213428 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 213429 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 213430 - ||  || 14 dicembre 2001 || Bickel, W.
|-
| 213431 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 213432 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 213433 - ||  || 8 dicembre 2001 || LONEOS
|-
| 213434 - ||  || 8 dicembre 2001 || LONEOS
|-
| 213435 - ||  || 17 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 213436 - ||  || 20 dicembre 2001 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 213437 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 213438 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 213439 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 213440 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 213441 - ||  || 5 gennaio 2002 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 213442 - ||  || 5 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 213443 - ||  || 7 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 213444 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 213445 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 213446 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 213447 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 213448 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 213449 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 213450 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 213451 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 213452 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 213453 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 213454 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 213455 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 213456 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 213457 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 213458 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 213459 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 213460 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 213461 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 213462 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 213463 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 213464 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 213465 - ||  || 8 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 213466 - ||  || 10 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 213467 - ||  || 12 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 213468 - ||  || 12 marzo 2002 || Crni Vrh
|-
| 213469 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 213470 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 213471 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 213472 - ||  || 14 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 213473 - ||  || 3 marzo 2002 || NEAT
|-
| 213474 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 213475 - ||  || 11 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 213476 - ||  || 13 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 213477 - ||  || 13 marzo 2002 || NEAT
|-
| 213478 - ||  || 14 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 213479 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 213480 - ||  || 15 marzo 2002 || NEAT
|-
| 213481 - ||  || 5 marzo 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 213482 - ||  || 20 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 213483 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 213484 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 213485 - ||  || 16 marzo 2002 || NEAT
|-
| 213486 - ||  || 16 marzo 2002 || NEAT
|-
| 213487 - ||  || 19 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 213488 - ||  || 31 marzo 2002 || NEAT
|-
| 213489 - ||  || 12 aprile 2002 || NEAT
|-
| 213490 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 213491 - ||  || 15 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 213492 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 213493 - ||  || 2 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 213494 - ||  || 3 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 213495 - ||  || 3 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 213496 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 213497 - ||  || 5 aprile 2002 || NEAT
|-
| 213498 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 213499 - ||  || 5 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 213500 - ||  || 5 aprile 2002 || NEAT
|}

213501-213600 

|-
| 213501 - ||  || 9 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 213502 - ||  || 9 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 213503 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 213504 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 213505 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 213506 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 213507 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 213508 - ||  || 9 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 213509 - ||  || 9 aprile 2002 || NEAT
|-
| 213510 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 213511 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 213512 - ||  || 12 aprile 2002 || NEAT
|-
| 213513 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 213514 - ||  || 12 aprile 2002 || NEAT
|-
| 213515 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 213516 - ||  || 13 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 213517 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 213518 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 213519 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 213520 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 213521 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 213522 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 213523 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 213524 - ||  || 15 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 213525 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 213526 - ||  || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 213527 - ||  || 29 aprile 2002 || NEAT
|-
| 213528 - ||  || 21 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 213529 - ||  || 21 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 213530 - ||  || 4 maggio 2002 || Eskridge
|-
| 213531 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 213532 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 213533 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 213534 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 213535 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 213536 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 213537 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 213538 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 213539 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 213540 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 213541 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 213542 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 213543 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 213544 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 213545 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 213546 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 213547 - ||  || 13 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 213548 - ||  || 7 maggio 2002 || LONEOS
|-
| 213549 - ||  || 4 maggio 2002 || NEAT
|-
| 213550 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 213551 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 213552 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 213553 - ||  || 16 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 213554 - ||  || 27 maggio 2002 || NEAT
|-
| 213555 - ||  || 2 giugno 2002 || NEAT
|-
| 213556 - ||  || 1 giugno 2002 || NEAT
|-
| 213557 - ||  || 2 giugno 2002 || NEAT
|-
| 213558 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 213559 - ||  || 7 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 213560 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 213561 - ||  || 9 giugno 2002 || NEAT
|-
| 213562 - ||  || 9 giugno 2002 || NEAT
|-
| 213563 - ||  || 10 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 213564 - ||  || 10 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 213565 - ||  || 7 giugno 2002 || Spacewatch
|-
| 213566 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 213567 - ||  || 7 giugno 2002 || NEAT
|-
| 213568 - ||  || 14 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 213569 - ||  || 16 giugno 2002 || NEAT
|-
| 213570 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 213571 - ||  || 10 luglio 2002 || CINEOS
|-
| 213572 - ||  || 1 luglio 2002 || NEAT
|-
| 213573 - ||  || 5 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 213574 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 213575 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 213576 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 213577 - ||  || 10 luglio 2002 || NEAT
|-
| 213578 - ||  || 13 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 213579 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 213580 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 213581 - ||  || 13 luglio 2002 || NEAT
|-
| 213582 - ||  || 5 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 213583 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 213584 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 213585 - ||  || 12 luglio 2002 || NEAT
|-
| 213586 - ||  || 15 luglio 2002 || NEAT
|-
| 213587 - ||  || 2 luglio 2002 || NEAT
|-
| 213588 - ||  || 17 luglio 2002 || NEAT
|-
| 213589 - ||  || 21 luglio 2002 || NEAT
|-
| 213590 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 213591 - ||  || 30 luglio 2002 || NEAT
|-
| 213592 - ||  || 22 luglio 2002 || NEAT
|-
| 213593 - ||  || 5 agosto 2002 || CINEOS
|-
| 213594 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 213595 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 213596 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 213597 - ||  || 4 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 213598 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 213599 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|}

213601-213700 

|-
| 213600 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 213601 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 213602 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 213603 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 213604 - ||  || 13 agosto 2002 || Broughton, J.
|-
| 213605 - ||  || 12 agosto 2002 || NEAT
|-
| 213606 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 213607 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 213608 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 213609 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 213610 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 213611 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 213612 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 213613 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 213614 - ||  || 7 agosto 2002 || NEAT
|-
| 213615 - ||  || 13 agosto 2002 || NEAT
|-
| 213616 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 213617 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 213618 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 213619 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 213620 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 213621 - ||  || 19 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 213622 - ||  || 29 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 213623 - ||  || 17 agosto 2002 || Lowe, A.
|-
| 213624 - ||  || 28 agosto 2002 || Lowe, A.
|-
| 213625 - ||  || 29 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 213626 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 213627 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 213628 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 213629 Binford ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 213630 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 213631 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 213632 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 213633 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 213634 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 213635 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 213636 Gajdoš ||  || 20 agosto 2002 || NEAT
|-
| 213637 Lemarchal ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 213638 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 213639 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 213640 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 213641 - ||  || 3 settembre 2002 || NEAT
|-
| 213642 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 213643 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 213644 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 213645 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 213646 - ||  || 6 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 213647 - ||  || 7 settembre 2002 || Klet
|-
| 213648 - ||  || 9 settembre 2002 || NEAT
|-
| 213649 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 213650 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 213651 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 213652 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 213653 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 213654 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 213655 - ||  || 13 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 213656 - ||  || 14 settembre 2002 || Matson, R.
|-
| 213657 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 213658 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 213659 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 213660 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 213661 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 213662 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 213663 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 213664 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 213665 - ||  || 30 settembre 2002 || NEAT
|-
| 213666 - ||  || 16 settembre 2002 || NEAT
|-
| 213667 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 213668 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 213669 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 213670 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 213671 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 213672 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 213673 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 213674 - ||  || 2 ottobre 2002 || Needville
|-
| 213675 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 213676 - ||  || 4 ottobre 2002 || CINEOS
|-
| 213677 - ||  || 6 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 213678 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 213679 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 213680 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 213681 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 213682 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 213683 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 213684 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 213685 - ||  || 14 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 213686 - ||  || 6 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 213687 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 213688 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 213689 - ||  || 8 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 213690 - ||  || 7 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 213691 - ||  || 8 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 213692 - ||  || 9 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 213693 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 213694 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 213695 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 213696 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 213697 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 213698 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 213699 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 213700 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|}

213701-213800 

|-
| 213701 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 213702 - ||  || 11 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 213703 - ||  || 10 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 213704 - ||  || 10 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 213705 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 213706 - || 2002 UZ || 25 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 213707 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 213708 - ||  || 30 ottobre 2002 || Spacewatch
|-
| 213709 - ||  || 31 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 213710 - ||  || 31 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 213711 - ||  || 31 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 213712 - ||  || 30 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 213713 - ||  || 30 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 213714 - ||  || 1 novembre 2002 || NEAT
|-
| 213715 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 213716 - ||  || 6 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 213717 - ||  || 4 novembre 2002 || NEAT
|-
| 213718 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 213719 - ||  || 5 novembre 2002 || NEAT
|-
| 213720 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 213721 - ||  || 6 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 213722 - ||  || 6 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 213723 - ||  || 6 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 213724 - ||  || 6 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 213725 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 213726 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 213727 - ||  || 13 novembre 2002 || Young, J. W.
|-
| 213728 - ||  || 11 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 213729 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 213730 - ||  || 14 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 213731 - ||  || 11 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 213732 - ||  || 14 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 213733 - ||  || 7 novembre 2002 || Spacewatch
|-
| 213734 - ||  || 8 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 213735 - ||  || 5 novembre 2002 || NEAT
|-
| 213736 - ||  || 4 novembre 2002 || NEAT
|-
| 213737 - ||  || 23 novembre 2002 || NEAT
|-
| 213738 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 213739 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 213740 - ||  || 16 novembre 2002 || NEAT
|-
| 213741 - ||  || 22 novembre 2002 || NEAT
|-
| 213742 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 213743 - ||  || 1 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 213744 - ||  || 3 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 213745 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 213746 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 213747 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 213748 - ||  || 10 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 213749 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 213750 - ||  || 12 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 213751 - ||  || 11 dicembre 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 213752 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 213753 - ||  || 11 dicembre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 213754 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 213755 - ||  || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 213756 - ||  || 4 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 213757 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 213758 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 213759 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 213760 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 213761 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 213762 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 213763 - ||  || 11 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 213764 - ||  || 11 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 213765 - ||  || 25 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 213766 - ||  || 27 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 213767 - ||  || 8 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 213768 - ||  || 9 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 213769 - ||  || 11 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 213770 Fignon ||  || 23 febbraio 2003 || Ory, M.
|-
| 213771 Johndee ||  || 27 febbraio 2003 || KLENOT
|-
| 213772 Blaheta ||  || 27 febbraio 2003 || Tichý, M., Kočer, M.
|-
| 213773 - ||  || 22 febbraio 2003 || Kessel, J. W.
|-
| 213774 - ||  || 26 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 213775 Zdeněkdostál ||  || 28 febbraio 2003 || Klet
|-
| 213776 - ||  || 21 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 213777 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 213778 - ||  || 6 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 213779 - ||  || 6 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 213780 - ||  || 8 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 213781 - ||  || 11 marzo 2003 || NEAT
|-
| 213782 - ||  || 13 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 213783 - || 2003 FF || 22 marzo 2003 || Stevens, B. L.
|-
| 213784 - ||  || 25 marzo 2003 || Tichý, M.
|-
| 213785 - ||  || 25 marzo 2003 || Ball, L.
|-
| 213786 - ||  || 26 marzo 2003 || CINEOS
|-
| 213787 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 213788 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 213789 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 213790 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 213791 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 213792 - ||  || 30 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 213793 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 213794 - ||  || 25 marzo 2003 || CSS
|-
| 213795 - ||  || 26 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 213796 - ||  || 29 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 213797 - ||  || 30 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 213798 - ||  || 31 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 213799 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 213800 Stefanwul || 2003 GO || 2 aprile 2003 || Christophe, B.
|}

213801-213900 

|-
| 213801 - ||  || 3 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 213802 - ||  || 2 aprile 2003 || NEAT
|-
| 213803 - ||  || 5 aprile 2003 || NEAT
|-
| 213804 - ||  || 5 aprile 2003 || NEAT
|-
| 213805 - ||  || 5 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 213806 - ||  || 5 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 213807 - ||  || 7 aprile 2003 || NEAT
|-
| 213808 - ||  || 25 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 213809 - ||  || 26 aprile 2003 || NEAT
|-
| 213810 - ||  || 27 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 213811 - ||  || 26 giugno 2003 || LINEAR
|-
| 213812 - || 2003 NE || 1 luglio 2003 || NEAT
|-
| 213813 - ||  || 4 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 213814 - ||  || 22 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 213815 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 213816 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 213817 - ||  || 21 agosto 2003 || NEAT
|-
| 213818 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 213819 - ||  || 21 agosto 2003 || NEAT
|-
| 213820 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 213821 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 213822 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 213823 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 213824 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 213825 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 213826 - ||  || 24 agosto 2003 || NEAT
|-
| 213827 - ||  || 24 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 213828 - ||  || 24 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 213829 - ||  || 24 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 213830 - ||  || 24 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 213831 - ||  || 30 agosto 2003 || Pacheco, R.
|-
| 213832 - ||  || 28 agosto 2003 || NEAT
|-
| 213833 - ||  || 29 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 213834 - ||  || 31 agosto 2003 || Spacewatch
|-
| 213835 - ||  || 31 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 213836 - ||  || 14 settembre 2003 || NEAT
|-
| 213837 - ||  || 14 settembre 2003 || NEAT
|-
| 213838 - ||  || 4 settembre 2003 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 213839 - ||  || 16 settembre 2003 || NEAT
|-
| 213840 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 213841 - ||  || 16 settembre 2003 || NEAT
|-
| 213842 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 213843 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 213844 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 213845 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 213846 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 213847 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 213848 - ||  || 16 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 213849 - ||  || 16 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 213850 - ||  || 16 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 213851 - ||  || 17 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 213852 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 213853 - ||  || 19 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 213854 - ||  || 18 settembre 2003 || CINEOS
|-
| 213855 - ||  || 20 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 213856 - ||  || 20 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 213857 - ||  || 16 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 213858 - ||  || 17 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 213859 - ||  || 19 settembre 2003 || Crni Vrh
|-
| 213860 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 213861 - ||  || 18 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 213862 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 213863 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 213864 - ||  || 17 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 213865 - ||  || 19 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 213866 - ||  || 19 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 213867 - ||  || 19 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 213868 - ||  || 20 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 213869 - ||  || 20 settembre 2003 || CINEOS
|-
| 213870 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 213871 - ||  || 19 settembre 2003 || NEAT
|-
| 213872 - ||  || 22 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 213873 - ||  || 25 settembre 2003 || NEAT
|-
| 213874 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 213875 - ||  || 25 settembre 2003 || NEAT
|-
| 213876 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 213877 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 213878 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 213879 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 213880 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 213881 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 213882 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 213883 - ||  || 28 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 213884 - ||  || 24 settembre 2003 || NEAT
|-
| 213885 - ||  || 25 settembre 2003 || NEAT
|-
| 213886 - ||  || 25 settembre 2003 || NEAT
|-
| 213887 - ||  || 29 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 213888 - ||  || 28 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 213889 - ||  || 17 settembre 2003 || NEAT
|-
| 213890 - ||  || 17 settembre 2003 || NEAT
|-
| 213891 - ||  || 28 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 213892 - ||  || 22 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 213893 - ||  || 7 ottobre 2003 || Young, J. W.
|-
| 213894 - ||  || 8 ottobre 2003 || Young, J. W.
|-
| 213895 - ||  || 1 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 213896 - ||  || 5 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 213897 - ||  || 16 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 213898 - ||  || 16 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 213899 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 213900 - ||  || 17 ottobre 2003 || Spacewatch
|}

213901-214000 

|-
| 213901 - ||  || 16 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 213902 - ||  || 16 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 213903 - ||  || 16 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 213904 - ||  || 16 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 213905 - ||  || 16 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 213906 - ||  || 16 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 213907 - ||  || 16 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 213908 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 213909 - ||  || 18 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 213910 - ||  || 19 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 213911 - ||  || 20 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 213912 - ||  || 20 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 213913 - ||  || 20 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 213914 - ||  || 20 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 213915 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 213916 - ||  || 20 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 213917 - ||  || 20 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 213918 - ||  || 21 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 213919 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 213920 - ||  || 21 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 213921 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 213922 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 213923 - ||  || 22 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 213924 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 213925 - ||  || 22 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 213926 - ||  || 25 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 213927 - ||  || 27 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 213928 - ||  || 29 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 213929 - ||  || 29 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 213930 - ||  || 17 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 213931 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 213932 - ||  || 22 ottobre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 213933 - ||  || 23 ottobre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 213934 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 213935 - ||  || 15 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 213936 - ||  || 15 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 213937 - ||  || 19 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 213938 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 213939 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 213940 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 213941 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 213942 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 213943 - ||  || 19 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 213944 - ||  || 20 novembre 2003 || CSS
|-
| 213945 - ||  || 18 novembre 2003 || NEAT
|-
| 213946 - ||  || 23 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 213947 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 213948 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 213949 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 213950 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 213951 - ||  || 19 novembre 2003 || NEAT
|-
| 213952 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 213953 - ||  || 14 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 213954 - ||  || 1 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 213955 - ||  || 15 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 213956 - ||  || 17 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 213957 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 213958 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 213959 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 213960 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 213961 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 213962 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 213963 - ||  || 16 dicembre 2003 || LONEOS
|-
| 213964 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 213965 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 213966 - ||  || 19 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 213967 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 213968 - ||  || 23 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 213969 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 213970 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 213971 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 213972 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 213973 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 213974 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 213975 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 213976 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 213977 - ||  || 29 dicembre 2003 || LONEOS
|-
| 213978 - ||  || 29 dicembre 2003 || CSS
|-
| 213979 - ||  || 29 dicembre 2003 || CSS
|-
| 213980 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 213981 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 213982 - ||  || 13 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 213983 - ||  || 15 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 213984 - ||  || 15 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 213985 - ||  || 16 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 213986 - ||  || 16 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 213987 - ||  || 16 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 213988 - ||  || 17 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 213989 - ||  || 18 gennaio 2004 || CSS
|-
| 213990 - ||  || 16 gennaio 2004 || Ryan, W. H.
|-
| 213991 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 213992 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 213993 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 213994 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 213995 - ||  || 25 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 213996 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 213997 - ||  || 26 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 213998 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 213999 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 214000 - ||  || 28 gennaio 2004 || CSS
|}

Collegamenti esterni 
 

0213001